Кубок Испании по футболу 1997/1998 — 94-й розыгрыш Кубка Испании по футболу. Соревнование прошло в период со 3 сентября 1997 по 29 апреля 1998 года.

Победителем турнира стала «Барселона», которая защитила титул, победив в финале «Мальорку». Оба клуба решили финальный спор трофея лишь в серии пенальти, в которой была сильна каталонская команда (5:4). Этот трофей стал двадцать четвертым в истории каталонской команды.

По итогу розыгрыша победитель должен был напрямую квалифицироваться в Еврокубок на следующий сезон — Кубок обладателей кубков УЕФА. Однако, «Барселона» напрямую квалифицировались в Лигу чемпионов УЕФА, став чемпионом Испании. Поэтому право на участие в Кубке обладателей кубков передалось финалисту турнира — «Мальорке».

Регламент 
Матчи всех раундов проводятся в два соревновательных дня: на поле каждой из команд, за исключением только одного матча — финального, который проводится на нейтральном поле, выбранном жребием перед началом турнира. В данном турнире действует «правило выездного гола», которое предусматривает проход в следующую стадию команды, которая при ничейном результате по сумме двух матчей забила наибольшее количество голов на поле противника. В случае ничьей по сумме двух матчей (с использованием «правила выездного гола») будет проведено дополнительное время продолжительностью 30 минут, и если в дополнительное время не будет забито ни одного гола, судьба матча решается в серии послематчевых пенальти.

В этом розыгрыше Кубка Испании всё ещё действует запрет на участие команд-дублеров. Так, из-за этого правила, даже несмотря на несколько высоких мест в таблицах, участие не смогли принять такие резервные команды как: Реал Мадрид Кастилья, Барселона Атлетик, Атлетико Мадрид B (все — из Сегунды), Спортинг В (из Сегунды В).

Команды-участницы 
Распределение команд происходило с учетом прошедшего футбольного сезона.

Предварительный раунд

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд 

|}

Турнирная сетка

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Статистика турнира

Список бомбардиров

Статистика вратарей

Ссылки 
 Кубок Испании по футболу 1997/1998 (на испанском)

Кубок Испании по футболу
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1997 году
Спорт в Испании в 1998 году